ITL est un sigle qui peut signifier :
 interdiction de trafic local, pour un bus, cela signifie que certains arrêts ne sont accessibles qu'à la montée ou à la descente ;
 Import Transport Logistik ou ITL Eisenbahn GmbH, une filiale allemande de la SNCF spécialisée dans le fret (voir la page allemande Wikipédia) ;
 ITL, une entreprise japonaise du jeu vidéo ;
 Ispravitelna-troudavoï lager (en français, camp de travail pénitentiaire), en URSS ;
 injection trans-lunaire, une manœuvre propulsive utilisée pour placer un vaisseau spatial sur une trajectoire qui le fera arriver à la Lune.
 Camp de travail pénitentiaire (en cyrillique acronyme : Исправительно-трудовой лагерь ou ИТЛ ; en caractères latins, Ispravitelna-troudavoï lager ou ITL) est une des catégories de système pénitentiaire et de ses établissements, ayant existé en URSS.
ITL est un code qui peut signifier :
 lire, la monnaie de l'Italie avant son remplacement par l'euro, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 IT LINK, une entreprise de services du numériques française, dont c'est le code sur la bourse Nyse Europe.

Code